Atano III sobrenom de Mariano Juaristi Mendizabal, pilotari basc 
 Frontó Atano III de Sant Sebastià, rebatejat així per homenatjar el pilotari homònim